Croacia (Madrid), bilten na španjolskom jeziku
 Croacia (Buenos Aires), hrvatski iseljenički list iz Buenos Airesa